Рефлюкс:

 Рефлюкс — обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением.
 Рефлюкс — обратный ток жидкости по сравнению с нормальным её движением.